« Morpho » peut faire référence :
 Morpho, entreprise du groupe Safran, spécialisée dans la sécurité ;
 Morpho : un papillon